Long Sutton (Hampshire), een plaats in het Engelse graafschap Hampshire
 Long Sutton (Lincolnshire), een plaats in het Engelse graafschap Lincolnshire
 Long Sutton (Somerset), een plaats in het Engelse graafschap Somerset